Chaffin ist der Familienname folgender Personen:

 Ceán Chaffin (* 1957), US-amerikanische Filmproduzentin
 Emma Chaffin (* 1975), englische Badmintonspielerin, siehe Emma Constable
 Jessica Chaffin, US-amerikanische Schauspielerin